Де Векки — итальянская фамилия. Известные носители:
 Де Векки, Артуро (1898—1988) — итальянский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Де Векки, Ренцо (1894—1967) — итальянский футболист и тренер.
 Де Векки, Чезаре Мария (1884—1959) — итальянский колониальный администратор и фашистский политик.